Hutchinson pode referir-se a:

Localidades
 Condado de Hutchinson
 Hutchinson (Kansas)
 Hutchinson (Minnesota)
 Hutchinson Island South

Personalidades

 Anne Hutchinson (1591–1642) - pregadora puritana da Nova Inglaterra.
 Francis Hutchinson (1660–1739) - oficial anglicano 
 George Evelyn Hutchinson (1903-1991) - zoólogo anglo-americano.
 John Hutchinson (1884–1972) - botânico britânico.
 John W. Hutchinson (1939) - cientista norte-americano.
 Jonathan Hutchinson (1828–1913) - médico inglês.
 Johnny Hutchinson (1940) - músico britânico. 
 Joseph Hutchinson (1902-1988) - biólogo britânico.
 Sam Hutchinson (1989) - futebolista inglês.
 William Hutchinson Norris (1800-1893) - coronel estadunidense radicado no Brasil. 

Outros
 Hutchinson (editora)
 Hutchinsonia - género botânico pertencente à família Rubiaceae.

Desambiguações de topônimos